Тетрагидридоборат алюминия — неорганическое соединение, 
комплексный смешанный гидрид алюминия и бора с формулой Al[BH],
нестабильная жидкость,
реагирует с водой.

Получение 
 Взаимодействие диборана с триметилалюминием: 
 Либо медленное взаимодействие диборана с гидридом алюминия:

Физические свойства 
Тетрагидридоборат алюминия образует бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
параметры ячейки a = 0,750 нм, b = 1,21 нм, c = 0,894 нм.

Растворяется в бензоле.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

При нагревании разлагается до октадекагидридобората алюминия с выделением диборана:

2Al[BH4]3 → Al2[B4H18] + B2H6. Реакцию проводят при температуре около 70°C.

Литература 
 
 

Борогидриды